Звенигоро́дский райо́н () — административная единица в центре Черкасской области Украины. Административный центр — город Звенигородка.

География 
Территория Звенигородского района находится на правобережье Днепра, в центре Черкасской области, в лесостепной физико-географической зоне, в границах Приднепровской возвышенности.

Площадь района в старых границах (до 2020 года) составляла 1010 км², площадь сельскохозяйственных угодий — 639,22 км².

Рельеф района равнинный с пологими оврагами и многочисленными долинами рек.

Территория района богата полезными ископаемыми, среди которых в основном топливные и строительные материалы: бурый уголь, бентонитовые глины, каолина, строительные пески, строительный камень, а также источники радоновых вод.

История 
Согласно археологическим раскопкам 1996 года установлено, что поселения людей на территории Звенигородщины были ещё во времена каменного века. В частности, раскопки Рижаневского кургана показали, что здесь жили люди в скифскую эпоху, более двух с половиной тысяч лет назад. Также были найдены следы Трипольской и Черняховской археологических культур.

Первые упоминания о Звенигородке, центре одноимённого района, относятся к 1394 году. Тогда, до ордынского нашествия, город имел замок и укреплённый частокол. К середине XVI века эти территории вошли в состав Речи Посполитой. В этот период произошло восстание Колиивщина. А с 1793 года земли района вошли в состав Российской Империи.

В революционном 1917 году на территории района образовалось Всеукраинское движение «свободное казачество». Одним из известных лидеров был атаман Юрий Тютюнник. Заметным событием на территории района стало звенигородско-таращенское восстание. В современном виде как Звенигороский район в составе Украинской Советской социалистической Республики территория оформилась 12 апреля 1923 года согласно постановлению 2 сессии ВУЦИК 7-го созыва.

Во время Великой Отечественной войны (28 января 1944 года) на территории района в Звенигородке произошло соединение 1-ого и 2-ого Украинских фронтов.

12 ноября 1959 года к Звенигородскому району была присоединена часть территории упразднённого Ольшанского района.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район был укрупнён, в его состав вошли территории:
 Звенигородского района,
 Катеринопольского района,
 Корсунь-Шевченковского района,
 Лысянского района,
 Тальновского района,
 Шполянского района,
 частично Городищенского района (Ольшанская и Селищская общины),
 а также города областного значения Ватутино.

Население 
Численность населения района в укрупнённых границах — 204,0 тыс. человек.

Численность населения района в границах до 17 июля 2020 года по состоянию на 1 января 2020 года — 42 176 человек, из них городского населения — 3250 человек (город Звенигородка и Ватутино), сельского — 25 533 человек.

На территории района в границах до 17 июля 2020 года находится 40 населённых пунктов, из которых 2 города(Ватутино Звенигородка) 38 сельских населённых пунктов.

Административное устройство 
Район в укрупнённых границах с 17 июля 2020 года делится на 17 территориальных общин (громад), в том числе 4 городские, 5 поселковых и 8 сельских общин (в скобках — их административные центры):
 Городские:
 Звенигородская городская община (город Звенигородка),
 Ватутинская городская община (город Ватутино),
 Тальновская городская община (город Тальное),
 Шполянская городская община (город Шпола);
 Поселковые:
 Ерковская поселковая община (пгт Ерки),
 Катеринопольская поселковая община (пгт Катеринополь),
 Лысянская поселковая община (пгт Лысянка),
 Ольшанская поселковая община (пгт Ольшана),
 Стеблёвская поселковая община (пгт Стеблёв);
 Сельские:
 Бужанская сельская община (село Бужанка),
 Виноградская сельская община (село Виноград),
 Водяникская сельская община (село Водяники),
 Липянская сельская община (село Липянка),
 Матусовская сельская община (село Матусов),
 Мокрокалигорская сельская община (село Мокрая Калигорка),
 Селищенская сельская община (село Селище),
 Шевченковская сельская община (село Шевченково).

Инфраструктура 
На сегодняшний день на территории района функционирует Звенигородская центральная районная больница, коммунальное учреждение «Звенигородский Центр первичной медико-санитарной помощи», станция скорой медицинской помощи «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», а также ряд частных аптек.

В районе действуют 36 общеобразовательных школ, а на базе Стецковской общеобразовательной школы действует Малая академия народных искусств. Есть филиалы Восточноевропейского университета экономики и менеджмента и Черкасского инженерно-технологического университета. Также школа-интернат с углубленным изучением предметов гуманитарно-эстетического профиля и 2 профессионально-технических училища.

Достопримечательности 
 , в состав которого входит  в селе Шевченково, где прошло детство поэта

Известные уроженцы 
 Стеблевский Алексей Кузьмич (1911—1999) — Герой Советского Союза; родился в Звени́городке.
 Тютюнник Юрий Осипович (1891—1930) — генерал-хорунжий армии УНР; родился в Буди́щах.
 Шевченко Тарас Григорьевич (1814—1861) — поэт, прозаик, художник, этнограф; родился в Мо́ринцах.

Библиография 
 Білецький Ф. Ф. Вічний подзвін Звенигори: Нариси з історії Звенигород. району. — Звенигородка, 2003. — 186 с.
 Спадщина: Альманах. — Звенигородка: Б.в., 2002. — 32 с.
 Білецький Ф. Вічний подзвін Звенигори: [До 80-річчя Звенигород. району] //Шевченків край. — 2002. — 6, 13, 27 груд.; 2003. — 4, 17 січ., 21 берез., 4 квіт.. 28 трав., 4, 11, 25, 27 черв., 4, 18, 22, 25 лип., 1 серп.
 Звенигородщина: Краєзн. карта-схема /Склав С. Лячинський. — Звениго-родка, 1994. — 1л., склад. у 8 с.
 Юркевич В. Звенигородщина в XV—XVI вв.: [Звенигород. район] //Спадщина: Альм. — Звенигородка, 2002. — С. 10—12.
 Чорновіл В.І. Цілющий край Тарасових джерел: Звенигородщина віддав-на і тепер //Спільна справа. — 1997. — № 1. — С. 5—9.
 Хронологія основних подій Звенигородщини //Спадщина: Альм. — Звени-городка, 2002. — С. 19—20.
 Лебедь І., Дубрава Ю. Дзвенять гори, дзвенять справи на Звенигород-щині: [Сьогодення Звенигород. району] //Нова доба. — 2000. — 14 листоп. — С. 4—5.
 Словник земляків: [Звенигород. район] /Уклад. В. Хоменко //Спадщина: Альм. — Звенигородка, 2002. — С. 17-18.
 Трохименко В. Найпівденніший форпост Київської Русі й досі перебуває у бойовій готовності. Але тепер Звенигородка захищає не кордони держави, а інститутереси своїх жителів: [Місто Звенигородка: історія і сучасність] //Нова доба. — 2001. — 4 груд. — С. 4—5.
 Лячинський С. Звенигора: [З історії м. Звенигородка, знахідки кам’яної доби] //Спадщина: Альм. — Звенигородка, 2002. — С. 3-4.
 Мицик В. Козацька Звенигородка [XVI — XVII ст.] //Спадщина: Альм. — Звенигородка, 2002. — С. 13.
 Блажко П. Ф. Ватутіне: Іст. нарис. — Черкаси: Сіяч, 2001. — 159 с.
 Іванченко М. Колиска Вільного Козацтва: [Село Гусакове. 1917—1921 рр.] //Шевченків край. — 1997. — 9, 12 квіт.
 Орел Л. Найвідоміше село в Україні [Моринці] //Іст. календар’98. — К., 1997. — С. 285.
 Моринці: життєствердні контрасти //Спільна справа. — 1997. — № 1. — С. 11.
 Лихач Л. Від Бориса Писанки: «Про село Попівку» : [Іст., етногр. записи жителя с. Попівки] //Родовід. — К., 1991. — Вип. 1. — С. 18—24.
 Славин П. З днем народження, Ризине!: [600-річчя с. Ризине Звенигород. району] //Черкас. край. — 1992. — 22 серп.
 Бородій В. Стецівка: [З історії села] //Шевченків край.-1990.-17 берез.,10 квіт., 26 черв.
 Невмитий І. Тарасівка: [Історія села] //Шевченків край.-1999.-19 трав., 9, 30 черв., 7 лип.
 Село Шевченкове — окраса України //Спільна справа. — 1997. — № 1. — С. 9—10.
 Носаєв В. Біль і гнів Шевченкового //Земля черкаська. — 2002. — 25 жовт. — С. 1, 3.
 Мірошниченко К. Юрківка //Шевченків край. — 1995. — 11, 14, 21 жовт., 1, 11, 23 листоп., 2, 9, 13 груд.

Примечания

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины.